Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Бренда Шульц-Маккарті і Ренне Стаббс.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Бренда Шульц-Маккарті і Ренне Стаббс з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
1995 у жіночому тенісі
1995 в американському спорті